Маршру́т:

 Маршрут — путь следования
 «Маршрут» — система дальней радионавигации
 «Маршрут» — телесериал